Das Herreneinzel der Australasian Championships 1926 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Das Finale gewann John Hawkes mit 6:1, 6:3 und 6:1 gegen James Willard. Ebenso gewann er 1926 das Herrendoppel zusammen mit Gerald Patterson und das Mixed mit Esna Boyd.

Setzliste

Hauptrunde

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan der Australian Open-Homepage auf archive.org

Herreneinzel
1926